Skyliner steht für:

 Ford Fairlane Skyliner, ein Pkw-Modell mit versenkbarem Hardtop
 Neoplan Skyliner, ein Reisedoppeldecker des deutschen Omnibusherstellers Neoplan
 eine Baureihe von Dampflokomotiven der türkischen Staatsbahn, siehe TCDD 56 301–388
 ein Expresszug zum Tokioter Flughafen Narita, siehe Keisei Dentetsu
 Skyliner (Lakemont Park), eine Achterbahn im Lakemont Park
 Skyliner (Warschau), ein Wolkenkratzer in Warschau
 Skyliner (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band